2001: O odisee spațială se poate referi la:
 2001: O odisee spațială (roman) - un roman științifico-fantastic din 1968 scris de Arthur C. Clarke 
 2001: O odisee spațială (film) - un film (regizat de Stanley Kubrick)